Епи́скоп Иоа́нн ( в миру Иоа́ннис Дзене́тис  или Дзане́тис ; ) — иерарх Константинопольской православной церкви, епископ Назианзский (1910—1924), викарий Ираклийской митрополии.

Биография 
Родился в 1880 году в Хрисамбелосе в Восточной Фракии и по линии матери приходился племянником митрополиту Ираклийскому Григорию (Калидису).

В 1904 году окончил Халкинскую богословскую школу, защитив диссертацию на тему «Ο επισκοπικός βαθμός κατά τους Αποστολικούς Πατέρας».

С 1905 года служил архидиаконом и позднее протосинкеллом в Ираклийской митрополии, а в 1907 году назначен архиерейским эпитропом в Кесании (Κεσάνη).

5 сентября 1910 года был рукоположен в сан епископа Назианзского, викария Ираклийской митрополии для архипастырского окормления региона Кесании. Епископскую хиротонии совершил митрополит Ираклийский Григорий (Калидис), митрополит Гелиупольский и Тирский Панарет (Петридис) и митрополит Мириофитский и Перистасейский Филофей (Михаилидис).

После Малоазийской катастрофы, вынужден был переселиться в Волос, где и скончался 27 ноября 1924 года.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Епископы Константинопольской православной церкви